Graphis, een monotypisch geslacht van korstmossen uit de familie Graphidaceae
Graphis (slak), een geslacht van ongelijkkieuwige slakken